Pascal bezeichnet:

 Pascal (Vorname), einen männlichen Vornamen
 Pascal (Einheit), eine abgeleitete SI-Einheit des Drucks
 Pascal (Programmiersprache), eine Programmiersprache
 Pascal (Mondkrater), einen Einschlagskrater auf dem Mond, benannt nach Blaise Pascal
 Pascal (Film), einen Film von Terence Young aus dem Jahr 1969
 (4500) Pascal, einen nach Blaise Pascal benannten Asteroiden
 Pascal Blanc, eine weiße Rebsorte
 Pascal Noir, eine rote Rebsorte
 Automobiles Pascal, einen ehemaligen französischen Automobilhersteller
 Pascals Barometer, Lehrstück der Lehrkunstdidaktik
 Pascal-Prozess, ein Strafprozess vor dem Landgericht Saarbrücken um das Verschwinden und den mutmaßlichen Mord an einem Jungen namens Pascal
 Pascalsche Wette
 Île Pascal, Insel vor der Küste des Adélielands, Antarktika
 Pascal (Schiff), ein französischer Kreuzer
 Pascal (U-Boot), ein französisches U-Boot

Pascal ist der Familienname folgender Personen:
 Amy Pascal (* 1958), US-amerikanische Unternehmerin
 Blaise Pascal (1623–1662), französischer Mathematiker, Physiker, Literat und Philosoph
 Carlo Pascal (1866–1926), italienischer Klassischer Philologe
 Christel Pascal (* 1973), französische Skirennläuferin
 Christine Pascal (1953–1996), französische Schauspielerin und Regisseurin
 Claude Pascal (1921–2017), französischer Komponist
 Claude Pascal (Comiczeichner) (1931–1993), französischer Comiczeichner
 Constance Pascal (1877–1937), rumänisch-französische Psychiaterin
 Ernesto Pascal (1865–1940), italienischer Mathematiker
 Ertha Pascal-Trouillot (* 1943), haitianische Richterin und Politikerin; Präsidentin von Haiti
 Étienne Pascal (1588–1651), französischer Anwalt, Verwaltungsbeamter und Mathematiker, Vater von Blaise Pascal
 Francine Pascal (* 1938), amerikanische Kinder- und Jugendbuchautorin
 Gabriel Pascal (1891–1954), ungarischer Produzent, Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler
 Gisèle Pascal (1921–2007), französische Schauspielerin
 Jacqueline Pascal (1625–1661), französische Nonne
 Jean Pascal (* 1982), haitianisch-kanadischer Boxer
 Jean Barthélemy Pascal (1774–1853), deutscher Maler
 Jean-Claude Pascal (1927–1992), französischer Modedesigner, Schauspieler und Sänger
 Jean-Louis Pascal (1837–1920), französischer Architekt der Beaux-Arts-Tradition
 Joseph Sécret Pascal-Vallongue (1763–1806), französischer General der Pionier
 Madeleine Pascal (* 1946), Schweizer Sängerin
 Marie-Georges Pascal (eigentlich: Marie-Georges Charlotte Faisy; 1946–1985), französische Schauspielerin
 Olivia Pascal (* 1957), deutsche Schauspielerin
 Patrick Pascal (* 1974), nigerianischer Fußballspieler
 Paul Pascal (1880–1968), französischer Chemiker
 Pedro Pascal (* 1975), US-amerikanischer Schauspieler
 Petra Pascal (* 1934), deutsche Sängerin
 René Pascal (* 1953), deutscher Schlagersänger
 Roy Pascal (1904–1980), englischer Germanist
 Susan Pascal, US-amerikanische Jazzmusikerin

Siehe auch:
 Pascual
 Paschal
 Pasqual
 Pasquale
 Pasquali